Baker puede referirse a:
Baker, apellido de origen inglés;
Baker, apellido de origen árabe;
Juliana Awada Baker, esposa del presidente argentino Mauricio Macri;
John Gilbert Baker, botánico inglés;
Milo Samuel Baker, botánico estadounidense;
Robert Joseph Baker Obispo católico de Estados Unidos.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes accidentes geográficos:
 Baker, uno de los canales principales de la Patagonia chilena; pertenece al grupo colateral hacia caleta Tortel.
 Baker, conjunto de islas situadas en el océano Pacífico, en la región austral de Chile, en el centro de la entrada al seno Baker.
 Baker, isla coralina estadounidense en el océano Pacífico, en el grupo de islas Fénix.
 Baker, lago de la zona ártica de Canadá, localizado en la región de Kivalliq, en el Territorio Autónomo de Nunavut.
 Baker, montaña de Uganda, ubicada en las montañas Ruwenzori.
 Baker, río del sur de Chile que discurre por la zona sur de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
 Seno Baker, gran brazo de mar situado en el océano Pacífico, en la región austral de Chile.

 Baker (comuna), antigua comuna chilena

También, puede referirse a los siguientes poblados o divisiones administrativas de Estados Unidos:
 Baker, condado del estado de Florida. 
 Baker, condado del estado de Georgia. 
 Baker, condado del estado de Oregón.
 Baker, ciudad de la parroquia de East Baton Rouge, en el estado de Luisiana.
 Baker, ciudad del condado de Fallon, en el estado de Montana.
 Baker, villa del condado de Stoddard, en el estado de Misuri.
 Baker City, ciudad del condado de Baker, en el estado de Oregón.

Además, puede hacer referencia a los siguientes lugares designados por el censo de Estados Unidos:
 Baker, ubicado en el condado de San Bernardino, en el estado de California.
 Baker, ubicado en el condado de Clay, en el estado de Minnesota.
 Baker, ubicado en el condado de White Pine, en el estado de Nevada.